Орден Почтовых заслуг — название государственных наград ряда стран:

 Орден Почтовых заслуг — награда Франции
 Орден Почтовых заслуг — награда Центрально-Африканской Республики